Апонитищи — деревня в Зарайском районе Московской области, входит в состав муниципального образования сельское поселение Гололобовское. Известна также как Апоничищи, Поничищи, Опаничищи. Население —  чел. ().

География 
Расположена на реке Руднице в 12 км северо-восточнее Зарайска.

История 
Известна с 1630 года, однако о поселении тут в XII—XIII веках свидетельствует большая группа курганов в урочище Коршевикино. До 1939 года — центр Апонитищевского сельсовета.

Долгое время в деревне существовала деревянная церковь Николая Чудотворца, которая была разрушена в начале XX века.

Население

Примечания 

Населённые пункты Зарайского района